Sytten er:
Tallet 17: se 17 (tal)
Året 17
Året 1917
Året 2017
Romanen Sytten: se Sytten (roman)
Filmen Sytten: se Sytten (film)
Del af en ed: Så for sytten!